Ри́тварс Гу́лбис (; ) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Один из самых титулованных кёрлингистов Латвии — 12-кратный чемпион Латвии среди мужчин (по состоянию на лето 2018 года).

Достижения 
 : золото (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ), серебро (2004), бронза (2006, 2017, , ).
 : золото (, ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии